HMS Bellerophon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bellerophon (1786) 
 HMS Bellerophon (1865) 
 HMS Bellerophon (1907)

Bellerophon